Die UEFA Youth League 2014/15 war die zweite Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für U-19-Vereinsmannschaften im Fußball. Angelehnt an die UEFA Champions League spielten in diesem Wettbewerb die Jugendmannschaften der Vereine, die in der gleichen Saison für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert waren. Der Wettbewerb begann mit den ersten Spielen der Gruppenphase am 16. September 2014 und endete mit dem Finale am 13. April 2015 im Centre sportif de Colovray im Schweizer Nyon. Den Titel gewann die Jugendmannschaft des FC Chelsea mit einem 3:2-Sieg im Finale gegen Schachtar Donezk. Titelverteidiger FC Barcelona schied bereits im Achtelfinale gegen den belgischen Vertreter RSC Anderlecht aus.

Modus 
Für die Gruppenphase wird die Gruppeneinteilung und der Spielplan der UEFA Champions League übernommen. Gespielt wird in acht Gruppen mit je vier Mannschaften in einem Hin- und Rückspiel. Die Ersten und Zweiten der Gruppen verbleiben im Wettbewerb, während die Dritt- und die Viertplatzierten aus dem Wettbewerb ausscheiden.

Sind nach Beendigung aller Gruppenspiele zwei oder mehr Mannschaften punktgleich, entscheidet (in dieser Reihenfolge)
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1–4 zwei Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese Teams die Kriterien 1–4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6–9 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 höhere Anzahl erzielter Tore
 Niedrigere Punktzahl aus gelben und roten Karten (rote Karte = 3 Punkte, gelbe Karte = 1 Punkt, gelb-rote Karte = 3 Punkte)
 Losentscheid

Nach den Gruppenspielen folgt die Endrunde (im K.-o.-System). Im Gegensatz zur Champions League werden die Spiele in der Endrunde nur in einem Spiel entschieden. Die Begegnungen werden für die einzelnen Finalrunden jeweils separat ausgelost, wobei im Achtelfinale die Gruppensieger auf die Gruppenzweiten treffen und Erstere das Heimrecht genießen. Nicht aufeinandertreffen können im Achtelfinale Mannschaften, die schon in der Vorrunde aufeinandergetroffen sind oder dem gleichen Fußballverband angehören. Ab dem Viertelfinale gelten diese Beschränkungen nicht mehr und die Auslosung entscheidet, welche Mannschaft Gastgeber ist. Die Halbfinals und das Endspiel werden dann in Form eines Endrundenturniers an einem neutralen Ort ausgetragen. Ein Spiel um Platz 3 gibt es nicht. Somit muss kein Team mehr als zehn Spiele absolvieren. Besteht nach der regulären Spielzeit Gleichstand, wird das Spiel ohne Verlängerung direkt durch Elfmeterschießen entschieden.

Gruppenphase 
Die Gruppen entsprechen denen der UEFA Champions League 2014/15, welche am 28. August 2014 in Monaco ausgelost wurden.
Die Auslosung ergab folgende Gruppen:

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

K.-o.-Phase

Turnierbaum 

E Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale 
Wie bei der UEFA Champions League werden für das Achtelfinale acht Paarungen aus jeweils einem Gruppenersten und einem Gruppenzweiten ausgelost. Anders als beim Profi-Wettbewerb wird das Achtelfinale in nur einer Partie ausgetragen, dabei hat der jeweilige Gruppenerste das Heimrecht. Mannschaften eines Landesverbandes sowie zuvorige Gegner in der Gruppenphase dürfen einander nicht zugelost werden. Die Auslosung fand am 15. Dezember 2014 in Nyon statt. Dabei wurden folgende Partien ausgelost:

|}

Viertelfinale 
Das Viertelfinale wurde am selben Tag wie das Achtelfinale ausgelost, womit es zu einer offenen Auslosung kam. Die Partien fanden am 10., 17. und 18. März 2015 statt.

|}

Halbfinale 
Auch die Partien des Halbfinals und des Finales wurden am selben Tag wie das Achtel- und Viertelfinale ausgelost. Ab dem Halbfinale wurden alle Partien in einer Art Miniturnier im Centre sportif de Colovray in Nyon ausgetragen. Die Halbfinalsieger qualifizierten sich für das Finale, ein Spiel um Platz 3 gab es nicht. Die Halbfinals fanden am 10. April 2015 statt.

|}

Finale

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Youth-League-Saison aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl der Tore und bei gleicher Trefferzahl alphabetisch.

Weblinks 
 UEFA Youth League (offizielle Seite)

Einzelnachweise 

2014/15
Fußballsaison 2014/15